John Stevens Cabot Abbott – scrittore statunitense
John Stevens, barone Stevens di Kirkwhelpington – poliziotto e nobile britannico
John Calvin Stevens – architetto statunitense 
John Paul Stevens – politico statunitense 
John Stevens – bobbista statunitense
John Stevens – musicista jazz statunitense